ALCESTE (em francês: Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de Texte, "Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto") é um programa de análise quantitativa de dados textuais utilizado em representações sociais.

Alceste é um software de análise de dados textuais ou textual estatístico. O programa desenvolvido foi concebido originalmente por Max Reinert do Centro nacional de investigação científica (CNRS) na França no laboratório de Jean-Paul Benzécri. Agora é colocada no mercado pela sociedade IMAGE. O seu uso foi distribuído na área de ciências humanas e sociais incluindo os trabalhos da psicologia social desde a década de 1990 dentro do laboratório de psicologia social da l'Ecole des hautes études en sciences sociales.

O método de classificação de Alceste 

O Alceste classifica de maneira semi-automática as palavras para o interior de um corpus. Para isso, Alceste segmenta o texto, estabelece as semelhanças entre os segmentos e hierarquias de classes de palavras. Este método é chamado de classificação método descendente hierárquico. Para o analista, estas categorias não são o fim em si. Mas, elas estabelecem pressupostos ou trajetórias de interpretação. 

Alceste também produz análises fatoriais de correspondências que têm sido desenvolvidas por Benzécri.

Publicações sobre o Alceste 

CAMARGO, Brígido Vizeu. ALCESTE: um programa informático de análise quantitativa de dados textuais. (páginas 511 a 539), in: MOREIRA, Antonia Silva Paredes (org). Perspectivas teórico-metodológicas em representações sociais. João Pessoa: UFPB. Editora Universitária, 2005. 603 p.

AZEVEDO, Dulcian Medeiros de; COSTA, Roberta Kaliny de Souza; MIRANDA, Francisco Arnoldo Nunes de. Uso do Alceste na análise de dados qualitativos: contribuições na pesquisa em enfermagem. Rev. Enferm. UFPE on line. Recife, v.7, n.esp. p.5015-22. 2013. Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/3297/pdf_3090>.

Ligações externas 

O site do Alceste na Sociedade IMAGE

Programas de computador
Linguística computacional
Linguística de corpus